Geoffroy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Étienne Louis Geoffroy
 Jean-Jacques Geoffroy